Талги — село в Дагестане. Входит в городской округ город Махачкала. Административно подчинено Ленинской районной администрации города Махачкала.

Географическое положение 
Находится на территории, окружённой землями Буйнакского района. Расположено у подножья горы Кукуртбаш, в долине реки Черкес-озень (Талгинка), в 14 км к юго-западу от города Махачкала.

История 
Первое поселение на месте поселка появилось около 250 лет назад. Но своё развитие получил с началом строительством курортного санатория. Генеральный план и схема планировки посёлка была разработана в 1928—1930 годах архитектором-градостроителем А. П. Иваницким.

Население 

 Национальный состав
По результатам переписи 2010 года:

Санаторий 
В поселке действует бальнеологический санаторий «Талги» (бывший курорт). Организован в 1927 году, когда на базе сульфидных высококонцентрированных сероводородных источниках: Гиик-Салганский, Петровский и Таркинский была построена первая водолечебница. Воды санатория не имеют аналогов в Европе.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город Махачкала